Borgarfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Borgarfell (berg), Austurland, 
 Borgarfell (kulle), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar